Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2006 vond plaats van 8 tot en met 14 januari in de Australische stad Sydney. Het was de 114e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Sydney 2006. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Kim Clijsters (WTA 2), vrijgesteld van de eerste ronde, won vrij gemakkelijk van de Chinese Li Na (WTA 54) met 6-3 en 6-1. De andere Belgische topper, Justine Henin-Hardenne, in de eerste ronde overtuigend de betere van Martina Hingis, rekende eveneens vlot af met de Russin Vera Doesjevina (WTA 43).

Opvallend was voorts de uitschakeling van het tweede reekshoofd Amélie Mauresmo in de tweede ronde. De Française moest het onderspit delven tegen de talentrijke Servische Ana Ivanović (WTA 21). Ook voor de Zwitserse Patty Schnyder zat het toernooi er toen al op – zij verloor van de Slowaakse Daniela Hantuchová (WTA 17) in drie sets.

De als vijfde geplaatste Justine Henin-Hardenne won het toernooi. In de finale versloeg ze de als zevende geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in drie sets.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel 
De vier geplaatste teams voldeden netjes aan de verwachtingen: ze bereikten allen de halve finale. Daar werden evenwel het eerste en het tweede reekshoofd uitgeschakeld. Het als derde geplaatste duo Corina Morariu / Rennae Stubbs won de titel – in de finale versloegen ze het als vierde geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Sydney 2006
Sydney